Danninger ist

ein Familienname:
 Jochen Danninger (* 1975), österreichischer Politiker der ÖVP
 Herbert Danninger (* 1955),  österreichischer Chemiker und Pulvermetallurge. 

ein geographischer Name:
 Danninger (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Danningen